Bahnhof Porta Romana steht für:

 U-Bahnhof Porta Romana in Mailand, Lombardei, Italien
 U-Bahnhof Porta Romana FS, ursprünglich vorgesehener Name für den U-Bahnhof Lodi TIBB in Mailand, Lombardei, Italien
 Bahnhof Milano Porta Romana in Mailand, Lombardei, Italien
 Bahnhof Viterbo Porta Romana in Viterbo, Latium, Italien